Маліновський (, , ) — українське, білоруське, польське прізвище. Жіночий відповідник — Маліновська.

 Маліновська-Яняк Кароліна (;  1982) — польська модель і акторка.
 Маліновський Богуслав ( 1949) — польський хокеїст.
 Маліновський Броніслав (1884—1942) — польсько-англійський антрополог, етнограф і соціолог. Основоположник функціональної школи в антропології та соціології, один із засновників школи британського функціоналізму. Доктор філософії, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Маліновський Броніслав ( 1951) — польський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Маліновський Людвік (1802—1872) — польський римо-католицький священик, професор морального богослов'я на філософському факультеті Львівського університету, канонік Львівської римо-католицької капітули.
 Маліновський Рафаїл ( 1949) — український хореограф, балетмейстер, народний артист України (1993).
 Маліновський Роман (1935—2021) — польський політичний та державний діяч, віце-прем'єр, маршалок Сейму Польської Народної Республіки, голова селянської партії «Zjednoczone Stronnictwo Ludowe».
 Маліновський Руслан Володимирович (1993) — український футболіст.
 Маліновський Тадеуш ( 1932) — польський педагог, учений-археолог, доктор габілітований.
 Маліновський Тадеуш (1888—1980) — польський військовик, генерал бригади Війська Польського, шеф організаційного відділу Армії Галлера.
 Маліновський Ян ( 1949) — польський мотогонщик-спідвеїст, неодноразовий чемпіон країни.
 Маліновський Андрій Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маліновський Михайло Сергійович (1902—1992) — доктор хімічних наук (1943), професор (1944).

Див. також 
 Малиновський